Port Williams peut faire référence à :
 Port Williams, en Nouvelle-Écosse, Canada ;
 Port Williams, en Alaska, aux États-Unis, où se trouve la Port Williams Seaplane Base ;
 Port Williams, dans le Kansas, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Puerto Williams, à l’extrémité sud du Chili.
 Port William